Barbantus är ett släkte av fiskar. Barbantus ingår i familjen Platytroctidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Barbantus